Gaston van Orléans (1608-1660), zoon van Hendrik IV van Frankrijk en Maria de' Medici
Gaston van Orléans (1842-1922), zoon van Lodewijk van Orléans en van Victoria van Saksen-Coburg-Gotha-Koháry